Anderes steht für:

 Sonstiges, auch Verschiedenes, Vermischtes, Miscellanea

Anderes ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Anderes (1919–nach 1940), Schweizer Eiskunstläuferin
 Meta Barbara Anderes (1874–1927), Schweizer Künstlerin der Art brut